Rio São Mateus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Ceará), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio São Mateus (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Ribeirão São Mateus (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 
 Ribeirão São Mateus (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul, lat -19,98, long -52,17), 
 Córrego São Mateus (vattendrag i Brasilien, lat -18,02, long -41,63), Minas Gerais, 
 Braço Norte do Rio São Mateus, vattendrag, 

Robotskapade Brasilienförgreningar